Dalderby steht für:

 Dalderby (Lincolnshire), Kleinstadt bei Horncastle in Lincolnshire, England 

Dalderby ist der Familienname folgender Personen:

 John Dalderby († 1320), englischer Geistlicher